<noinclude>

Ашот Хачатрян
 Хачатрян Ашот Ванікович (. 1954) — російський художник, засновник і головний редактор газети «Художник Петербурга».
 Хачатрян Ашот Суренович (. 1959) — радянський та вірменський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок